Aia Vecchia ima više značenja:
 Aia Vecchia, Campobasso
 Aia Vecchia, Pistoia